Erigò (en llatí Erigonus, en grec antic Ήρίγονος) fou l'ajudant que li combinava els colors al pintor Nealces que amb el temps va aprendre tantes coses del seu mestre que va esdevenir mestre de pintura, i va ser ell qui va ensenyar al famós pintor Pasies, germà del modelador Egineta. Va florir cap a la meitat del segle III aC, segons diu Plini el Vell a la Naturalis Historia.

Referències 

Pintors de la Grècia hel·lenística